Ульяновск — многозначный термин.

Топоним 
 Ульяновск — административный центр Ульяновской области.

Суда 
 ПЛАРК «Ульяновск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами 4-го поколения, седьмой корабль проекта 885 «Ясень».
 АТАВКР «Ульяновск» — недостроенный советский атомный тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143.7.